One-X — второй студийный альбом канадской рок-группы Three Days Grace, выпущенный 13 июня 2006 года. Это первый альбом, записанный в качестве квартета;  присоединился к группе и взял на себя роль соло-гитариста, а Адам Гонтье ритм-гитариста.

Список композиций 
Все песни были написаны и исполнены Three Days Grace.

Позиции в хит-парадах сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Jive Records
Альбомы Three Days Grace
Альбомы альтернативного рока
Альбомы альтернативного метала
Альбомы, спродюсированные Говардом Бенсоном